Бомбей — колишня, до 1995 року, назва міста Мумбаї.
 Бомбей — колишній штат Індії